Соревнования по вольной борьбе среди женщин в весовой категории до 53 килограммов на Чемпионате Европы по борьбе 2018 года прошли 3 и 4 мая в Каспийске, Россия. Победительницей стала россиянка Стальвира Оршуш, серебряную медаль завоевала белорусска Ванесса Колодинская, а бронзу завоевали греческая спортсменка Мария Преволараки и полька Катаржина Кравчик.

Медалисты

Результаты 
 Легенда
 F — Выиграно Туше

Поединки

Утешительные поединки

Ссылки

Примечания 

Чемпионат Европы по борьбе 2018